Bandar Selamat (Dolok Batu Nanggar), een plaats in Indonesië
Bandar Selamat (Medan Tembung), een plaats in Indonesië
Bandar Selamat (Aek Kuo), een plaats in Indonesië